Silikwa (moneta rzymska)
 Siliqua (Włochy) we Włoszech